Název Vernéřov má více sídel:
 Vernéřov (Aš), část města Aš v okrese Cheb
 Vernéřov (Klášterec nad Ohří), zaniklá část obce Klášterec nad Ohří v okrese Chomutov